Shankara (Sanskrit   oder auch  , Umschrift auch Sankara oder Samkara) bezeichnet:

 Adi Shankara (etwa 788–820), religiöser Lehrer und Philosoph des Hinduismus
 K. N. Shankara, indischer Wissenschaftler
 als Beiname den indischen Gott Shiva
 Shankara (Raga), eine Raga in der klassischen Musik Nordindiens
 Shankara (1991), Bollywood-Film von Sunny Deol von 1991
 Shankara (2013), Telugu-Film von 2013